Штумсдо́рфское переми́рие — перемирие, заключённое 12 сентября 1635 года между Швецией и Речью Посполитой возле деревни Штумсдорф, располагавшейся южнее города Штум в королевской Пруссии, сроком на 26 с половиной лет.

История 
Весной 1635 года закончился срок Альтмаркского перемирия, завершившего польско-шведскую войну 1600—1629 годов, и началась подготовка к возобновлению боевых действий. Между Швецией и Речью Посполитой было объявлено состояние войны. Но реально она так и не началась, так как Франция, будучи союзником Швеции поспешила надавить на Речь Посполитую дабы та согласилась на продление перемирия. Посредником на переговорах выступал французский дипломат Клод д’Аво, находившийся при польском дворе в 1634-1636 годах.

Швеция, занятая участием в Тридцатилетней войне, согласилась на территориальные уступки. Речи Посполитой возвращались территории, утерянные в последние десятилетия польско-шведской войны (1600—1629). Но перемирие также было выгодно и Швеции и её союзникам по Тридцатилетней войне (Франция, Англия и Нидерланды), оно позволяло им сконцентрироваться на военных действиях против Габсбургов без опасений по поводу возможного конфликта с Речью Посполитой.

В соответствии с Штумсдорфским договором перемирие продлевалось на 26 с половиной лет. Швеция временно удерживала Ливонию к северу от Даугавы с Ригой, но должна была гарантировать свободу вероисповедания для католиков. Швеция также отказывалась от завоеваний Густава II Адольфа в королевской и герцогской Пруссии, передавала право на сбор пошлин с балтийских портов и захваченные ею в предыдущие годы корабли, при условии, что Речь Посполитая не будет поддерживать врагов Швеции. Владислав IV официально отказывался от претензий на шведский престол.

Штумсдорфское перемирие было нарушено в июле 1655 года вторжением в Речь Посполитую Карла X Густава.

См. также 
 Альтмаркское перемирие
 Польско-шведская война (1600—1629)
 Шведский потоп

Примечания

Литература 
 Wejle C. Sveriges politik mot Polen 1630—1635. — Uppsala, 1901

1635 год
Перемирия
Международные договоры Швеции
Договоры по алфавиту
Международные договоры Речи Посполитой
Тридцатилетняя война
Мирные договоры XVII века
Польско-шведские отношения